Иван Петрович Семёнов:
 Семёнов, Иван Петрович (род. 1926) — бурильщик Соликамского калийного комбината Министерства химической промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Семёнов, Иван Петрович (1916—1988) — певец (баритон), народный артист РСФСР.
 Семёнов, Иван Петрович (1919—2003) — советский политработник, генерал-полковник.